La palabra rusa Sputnik (satélite o acompañante) puede referirse a:

El Programa espacial Sputnik: una serie de misiones espaciales de la antigua Unión Soviética.
Sputnik (revista soviética): una revista de la antigua Unión Soviética similar a Selecciones de Reader's Digest.
Sputnik (revista mexicana): una revista de tecnología y cultura digital publicada en la ciudad de México.
Sputnik (revista argentina): una revista de relatos de ciencia ficción y fantasía publicada en Buenos Aires.
Sputnik (programa informático): búsqueda de ssrs o microsatélites.
Sputnik (Krasnodar): localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Sputnik (agencia de noticias): agencia de noticias de Rusia estrenada en diciembre de 2014.
Sputnik (banda): banda de rock mexicana formada en septiembre de 2003.
Sputnik (banda chilena): banda de funk chilena formada en octubre de 2014.
Virófago Sputnik: Un virus que es parásito de otros virus.
La Gam-COVID-Vac o Sputnik V (en ruso, Спутник V): la primera vacuna contra la COVID-19 registrada en el mundo.